Александр Скабичевский:
 Скабичевский, Александр Михайлович (1838—1911) — русский критик и историк русской литературы либерально-народнического направления.
 Скабичевский, Александр Павлович (1904—1990) — советский альголог, доктор биологических наук, профессор; исследователь Байкала.